STIM ist eine Abkürzung
 in der Musik: Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
 in der Zellphysiologie: stromal interaction molecule

STIM